Turkiets U21-landslag i fotboll kan syfta på:

Turkiets U21-herrlandslag i fotboll
Turkiets U21-damlandslag i fotboll